Dobrinka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Dobrinka (Lipezk), Siedlung in der Oblast Lipezk
 Dobrinka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Dobrinka (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Dobrinka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Dobrinka (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Dobrinka (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Dobrinka (Wolgograd, Nikolajewski), Weiler in der Oblast Wolgograd, Nikolajewski rajon
 Dobrinka (Wolgograd, Surowikinski), Weiler in der Oblast Wolgograd, Surowikinski rajon
 Dobrinka (Wolgograd, Urjupinski), Staniza in der Oblast Wolgograd, Urjupinski rajon

Dobrinka bezeichnet:
 Dobrinka, Nebenfluss der Küddow – Gwda in Polen; siehe poln. Debrzynka
 mehrere Flüsse in Russland:
 Dobrinka (Gornaja), Nebenfluss der Gornaja im Flusssystem des Ob
 Dobrinka (Jelan), Nebenfluss der Jelan im Flusssystem des Don
 Dobrinka (Medwediza), Nebenfluss der Medwediza im Flusssystem des Don
 Dobrinka (Sot), Nebenfluss der Sot im Flusssystem der Nördlichen Dwina